Виелица може да се отнася за:

 Виелица – метеорологично време
 Виелица – български филм, 1986